Dit is een lijst van de albums uitgekomen op het Noorse platenlabel Rune Grammofon.

Label-discografie